Дехканабад — назва населених пунктів в Узбекистані:
 Дехканабад — міське селище в Дехканабадському районі Кашкадар'їнської області;
 Дехканабад — міське селище в Джамбайському районі Самаркандської області;
 Дехканабад — міське селище, центр Ґулістанського району Сирдар'їнської області

Дехканабад (Дехконобод) — залізнична станція в Узбекистані.